Passio – lettura, eventualmente con canto, del Vangelo che racconta la passione di Gesù
 Passio – in agiografia, narrazione della morte dei martiri